Черногорско-турецкая война (1785—1796) — война между теократической Черногорией и Шкодерским пашалыком. В 1787—1791 годах являлась частью русско-турецкой и австро-турецкой войн. В 1796 году Черногория одержала победы в битвах под Мартиничами (2—11 июля) и при Крусах (22 сентября), во время которой был убит шкодерский паша Махмут Бушати. 
 Черногорско-турецкие войны (1852—1853, 1858, 1862) — войны между Княжеством Черногория и Османской империей из-за поддержки Черногорией Герцеговинких восстаний в 1852—1862 годах. 28 апреля — 1 мая 1858 года Черногория одержала победу в битве при Граховце. 31 августа 1862 года Княжество Черногория и Османская империя подписали Шкодерскую конвенцию.  
 Черногорско-турецкая война (1876—1878) — является частью  и русско-турецкой войны (1877—1878).  
 Первая Балканская война
 Первая мировая война — несмотря на состояние войны в 1914—1916 годах, между Королевством Черногория и Османской империей активных боевых действий не велось.

Войны в Европе